Tento článek obsahuje kompletní seznam 33 obcí Nové Kaledonie.

Liste des communes

Reference

Externí odkazy 
 

 
Nová Kaledonie